Zenobi (escriptor), escriptor grec 
 Sant Zenobi, religiós cristià
 Zenobi, òpera escrita per Nicola Sala el 1761.